Финал Кубка Стэнли 2004 — решающая серия розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли в сезоне Национальной хоккейной лиги 2003/2004 годов. В финале принимали участие чемпионы Восточной конференции Тампа-Бэй Лайтнинг и Западной Калгари Флэймз. Серия закончилась победой в семи матчах клуба из Флориды. MVP финальной серии был признан нападающий «молний» Брэд Ричардс.

Путь к финалу

Арены

Результаты матчей

Составы команд

Калгари Флэймз

Тампа-Бэй Лайтнинг

Примечания 

2004 год в хоккее
Плей-офф Кубка Стэнли
Финалы Кубка Стэнли
Спортивные соревнования в Тампе
Спортивные соревнования в Калгари